Helena Suková e Todd Woodbridge erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 2º turno contro Lori McNeil e T. J. Middleton.

Martina Navrátilová e Jonathan Stark hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Gigi Fernández e Cyril Suk.

Teste di serie

 Larisa Neiland /  Mark Woodforde (semifinali)
 Lindsay Davenport /  Grant Connell (semifinali)
 Martina Navrátilová /  Jonathan Stark (campioni)
 Gigi Fernández /  Cyril Suk (finale)
 Lisa Raymond /  David Adams (primo turno)
 Meredith McGrath /  Lan Bale (primo turno)
 Elna Reinach /  Patrick Galbraith (primo turno)
 Evgenija Manjukova /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)

 Mary Joe Fernández /  Sandon Stolle (quarti di finale) 
 Nicole Bradtke /  Brett Steven (terzo turno) 
 Manon Bollegraf /  John Fitzgerald (primo turno) 
 Nataša Zvereva /  Rick Leach (terzo turno) 
 Kristie Boogert /  Menno Oosting (secondo turno) 
 Brenda Schultz /  Murphy Jensen (secondo turno) 
 Nicole Arendt /  Greg Van Emburgh (primo turno) 
 Rachel McQuillan /  David Macpherson (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1995
ATP Tour 1995